École privée technique Pétrelle
Square Pétrelle
Rue Pétrelle